Тимощенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Тимощенко, Александр Григорьевич (1903—1974) — Герой Советского Союза. 
 Тимощенко, Андрей Михайлович (1910—1989) — советский дипломат. 
 Тимощенко, Геннадий Анатольевич (род. 1949) — советский, затем словацкий шахматист, гроссмейстер.
 Тимощенко, Олег Валерьевич — российский учёный-медик, хирург.
 Тимощенко, Павел Юрьевич (род. 1986) — украинский спортсмен по современному пятиборью.
 Тимощенко, Юрий Евгениевич (род. 1962) — казахский государственный деятель.

См. также 
 
 
 Тимощенково